El término Capitulación se emplea para definir un concierto o pacto que se establece entre dos o más personas sobre algún asunto de importancia, mediante un documento dividido en capítulos. Puede referirse a:

Capitulación, convenio en que se estipulan las condiciones de la rendición de un ejército o de una plaza;
Capitulaciones, contratos que hacía la Corona de Castilla con un caudillo para la realización de un servicio;
Capitulación de conquista, contrato entre un rey y un particular para conquistar un territorio;
Capitulaciones prematrimoniales, acuerdos celebrados antes o en el acto de contraer matrimonio;
Capitulaciones matrimoniales, acuerdos sobre el régimen económico del matrimonio;
Capitulación del cónclave, acuerdo celebrado entre los cardenales participantes en un cónclave antes de la elección del nuevo papa;
Capitulación de Potosí, acuerdo entre el Conde de Nieva y el asiento de minas de Potosí, para elevarla al rango de «Villa Imperial de Potosí».